Dynastia sabaudzka (wł. Casa di Savoia) (fr. La maison de Savoie) – dynastia panująca w Sabaudii i Piemoncie (1000–1732) (Księstwo Sabaudii-Piemontu niezależne od roku 1416), na Sycylii (1713–1720), w Królestwie Sardynii (1720–1861), w zjednoczonym Królestwie Włoch (1861–1946), w Hiszpanii (1871–1873) oraz w Chorwacji (1941–1943).

Założycielem dynastii sabaudzkiej był hrabia Sabaudii Humbert I Białoręki (980–1047), który władał Sabaudią od 1003. Jego syn Otton (1010–1060), władał również Piemontem, dzięki małżeństwu z dziedziczką Turynu – Adelajdą. W 1416 roku król Niemiec Zygmunt Luksemburski uczynił władców sabaudzkich suwerennymi władcami przez podniesienie dotychczasowego Hrabstwa Sabaudii do rangi księstwa. Pierwszym suwerennym księciem był Amadeusz VIII (antypapież Feliks V). W 1418 roku Amadeusz VIII po śmierci ostatniego hrabiego Piemontu (swojego wasala) włączył go bezpośrednio do Sabaudii, ogłaszając się księciem Piemontu. Wiktor Amadeusz II (1666–1732) na mocy pokoju utrechckiego otrzymał w 1713 Królestwo Sycylii (zamienione w 1720 na Królestwo Sardynii) i tytuł królewski. Główna gałąź dynastii sabaudzkiej wygasła w 1831 na Karolu Feliksie. Młodsza linia, Carignano, odziedziczyła tron (w osobie Karola Alberta) i przyczyniła się do zjednoczenia Włoch, których pierwszym królem został w 1861 król Sardynii – Wiktor Emanuel II. Jego młodszy syn – Amadeusz panował w latach 1870-1873 w Hiszpanii. Ostatni król z dynastii sabaudzkiej, Humbert II, stracił tron po referendum konstytucyjnym w 1946, kiedy niewielka większość głosujących (54,3%) wypowiedziała się za wprowadzeniem republiki i udał się, nie podpisawszy abdykacji, do Szwajcarii, a następnie Portugalii.

Hrabiowie i Książęta Sabaudii (1003–1718)

Królowie Sycylii (1713–1718)

Królowie Sardynii (1718–1861)

Królowie Włoch (1861–1946)

Władcy innych państw z dynastii sabaudzkiej 
 Amadeusz I, król Hiszpanii 1871–1873
 Tomisław II, król Chorwacji 1941–1943

Inni przedstawiciele dynastii sabaudzkiej 
 Eugeniusz Sabaudzki (ur. 1663, zm. 1736), słynny dowódca wojsk cesarskich
 Ludwik Tomasz Sabaudzki (ur. 1657, zm. 1702), pretendent do tronu polskiego w 1674 roku

Schemat dynastii

Drzewa genealogiczne (uproszczone)

Gałąź główna od 1034 do 1417 – hrabiowie  i  1034 – 1060, hrabiowie Sabaudii 1060 – 1417

Gałąź Vaud od 1254 do 1359 – baronowie Vaud

Gałąź Achaja od 1259 do 1418 – hrabiowie Piemontu

Gałąź Racconigi od 1407 do 1605 – seniorzy Racconigi

Gałąź główna od 1417 do 1713 – książęta Sabaudii

Gałąź Tendé-Villars od 1498 do 1580 – hrabiowie Tendé i Villars

Gałąź Nemours od 1528 do 1659 – książęta Nemours

Gałąź Carignano od 1620 do 1831 – książęta Carignano

Gałąź Soisson 1646/50 do 1734 – hrabiowie Soissons

Gałąź Villafranca od 1780 do 1888 – hrabiowie Villafranca

Gałąź Carignano od 1831 do dnia dzisiejszego – królowie Sardynii, od 1861 do 1946 królowie Włoch

Gałąź Genua od 1831 do 1996 – książęta Genui

Gałąź Aosta od 1845 do dnia dzisiejszego – książęta Aosty

Gałąź główna od 1713 do 1831 – królowie Sycylii, następnie od 1718 królowie Sardynii

Gałęzie nielegitymizowane lub morganatyczne

Gałąź Collegno i Altessano od 1320 do 1598 – seniorzy, później hrabiowie Collegno i Altessano Inferiore

Gałąź Busca od 1418 do 1613 – seniorzy Busca

Gałąź Mirafiori i Fontanafredda od 1885 do 1943 – hrabiowie Mirafiori i Fontanafredda

Gałąź Villafranca-Soissons od 1888 do dzisiaj – hrabiowie Villafranca-Soissons

Przypisy

Bibliografia 
 Historia linii z Aosty
 
 „Dynastie Europy” pod red. prof Antoniego Mączaka. wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 2003. nr wydania: II – poszerzone i uzupełnione 

!